Lanao war eine Provinz der Philippinen, die heute in zwei Provinzen geteilt ist:

 Lanao del Norte
 Lanao del Sur

Zudem steht der Name auch für einen See auf den Philippinen:

 Lanao-See